Unsworth ist der Familienname folgender Personen:

 Barrie Unsworth (* 1934), Premierminister von New South Wales 1986–1988
 Barry Unsworth (1930–2012), britischer Schriftsteller 
 Cathi Unsworth (* 1968), britische Schriftstellerin
 David Unsworth (* 1973), englischer Fußballspieler
 Geoffrey Unsworth (1914–1978), britischer Kameramann
 Laura Unsworth (* 1988), britische Hockeyspielerin
 Ronald Unsworth (1923–2008), britischer Leichtathlet